Перевертень:
 Перевертень — одно из названий палиндрома.
 Перевертни — прозвище, реже самоназвание, обрусевших малороссиян.